Kristian I kan syfta på:

 Kristian I, kung av Danmark, Sverige och Norge
 Kristian I av Sachsen, kurfurste
 Kristian I av Pfalz-Bischweiler, hertig
 Kristian I av Sachsen-Merseburg, hertig
 Kristian I av Anhalt-Bernburg, furste
 Kristian I av Oldenburg, greve